Valmala ima više značenja:
 Valmala (Kuneo)
 Valmala (Verona)